Torpfjärden kan syfta på följande platser:

Åland 

 Torpfjärden, Eckerö, vik,  
 Torpfjärden, Jomala, fjärd,